Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Cellular South Cup 2009 des Damentennis in Memphis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)